Влади́мир Никола́евич Фоми́н (28 февраля 1962, Новокуйбышевск, СССР — 24 сентября 2019) — глава города Новокуйбышевска с 4 декабря 2018 года по 23 сентября 2019 года.

Биография 
Владимир Николаевич Фомин родился и вырос в Новокуйбышевске.

 Здесь же окончил школу №3.
 1983 год — окончил Куйбышевский политехнический институт.
 Тогда же начал работать на Новокуйбышевском НПЗ в должности оператора технологических установок.
 Около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок;
 более 17 из них — в должности генерального директора.
 с 2004 по 2014 год — избирался депутатом Думы городского округа Новокуйбышевск IV и V созывов;
 Входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политики.

 4 декабря 2018 года — Владимир Николаевич Фомин занял кресло мэра Новокуйбышевска, сменив на этом посту Сергея Маркова.
 23 сентября 2019 года — сложил свои полномочия мэра Новокуйбышевска.
 24 сентября 2019 года — застрелился из ружья после отставки. Похоронен на северном кладбище в Новокуйбышевске.

Образование 
 Имел два высших образования: инженерное и экономическое.
 Был кандидатом экономических наук.

Новости 
 Мэр Новокуйбышевска попал в больницу после концерта «Наив».

Примечания 

Выпускники СамГТУ
Кандидаты экономических наук
Застрелившиеся в Российской Федерации
Похороненные в Новокуйбышевске